Livádhia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Livádia (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís), 
 Livádia (bergstopp), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar